Nicolas Blanchard (né le  à Granby, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une carrière junior avec les Saguenéens de Chicoutimi, il se joint aux River Rats d'Albany, club-école des Hurricanes de la Caroline. Ces derniers l'ont sélectionné en  lors du repêchage de 2005 de la Ligue nationale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||69 ||13 ||26 ||39 ||31 ||17 ||2 ||2 ||4 ||10
|-
|2005-2006 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||60 ||15 ||29 ||44 ||51 ||9 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2006-2007 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||62 ||22 ||35 ||57 ||41 ||4 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2006-2007 ||River Rats d'Albany ||LAH ||7 ||1 ||2 ||3 ||2 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2007-2008 ||River Rats d'Albany ||LAH ||64 ||11 ||12 ||23 ||70 ||7 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2008-2009 ||River Rats d'Albany ||LAH ||55 ||7 ||12 ||19 ||132 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||River Rats d'Albany ||LAH ||76 ||14 ||8 ||22 ||171 ||8 ||0 ||0 ||0 ||13
|-
|2010-2011 ||Checkers de Charlotte ||LAH ||72 ||8 ||10 ||18 ||101 ||16 ||2 ||3 ||5 ||16
|-
|2011-2012 ||Checkers de Charlotte ||LAH ||68 ||9 ||12 ||21 ||103 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||Checkers de Charlotte ||LAH || 61|| 4|| 5|| 9|| 124|| 3|| 0|| 1|| 1|| 7
|-
|2012-2013 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 9|| 0|| 0|| 0|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Checkers de Charlotte || LAH ||65 ||7 ||8 ||15 ||111 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 63 || 3 || 11 || 14 || 81 || - || - || - || - || - 
|-
|2015-2016 || Admirals de Norfolk || ECHL || 4|| 3|| 1|| 4|| 4||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || Cool FM 103,5 de Saint-Georges || LNAH || 26|| 4|| 18|| 22|| 43||12 ||2 ||0 ||2 ||13

Notes et références 

Naissance en mai 1987
Naissance à Granby (Québec)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges